Miejscowości w USA:
 Round Top – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Fayette
Gminy w USA:
 Round Top (ang. Round Top Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman